A mãe é um filme de drama soviético de 1926 dirigido por Vsevolod Pudovkin.

Enredo 
No centro da trama está a família do operário Vlasov, que abusa do álcool, bate na esposa e cria um filho que se torna revolucionário.

Elenco 
 Vera Baranovskaya como Nilovna-Vlasova
 Nikolay Batalov como Pavel Vlasov
 Aleksandr Chistyakov
 Anna Zemtsova como Anna
 Ivan Koval-Samborsky
 N. Vidonov como Misha
 Aleksandr Savitsky
 Vsevolod Pudovkin

Ligações externas 

Filmes em língua russa
Filmes da União Soviética de 1926